Шавано () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Шавано () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя